Le detentrici del titolo erano Svetlana Kuznecova e Vera Zvonarëva ma la seconda ha deciso di non partecipare. Svetlana Kuznecova quindi ha fatto coppia con Yanina Wickmayer, ma è stata battuta al secondo turno da Nuria Llagostera Vives e Jie Zheng. Le vincitrici sono Sara Errani e Roberta Vinci che hanno battuto Ashleigh Barty e Casey Dellacqua per 6-2, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Sara Errani /  Roberta Vinci (Campionesse)
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (secondo turno)
 Marija Kirilenko /  Lisa Raymond (secondo turno)
 Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (semifinale)
 Nadia Petrova /  Katarina Srebotnik (terzo turno)
 Liezel Huber /  María José Martínez Sánchez (terzo turno)
 Nuria Llagostera Vives /  Zheng Jie (quarti di finale)
 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (secondo turno)

  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (secondo turno, ritirate)
  Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza (primo turno)
  Vania King /  Jaroslava Švedova (primo turno)
  Serena Williams /  Venus Williams (quarti di finale)
  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (terzo turno)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (terzo turno)
  Peng Shuai /  Hsieh Su-wei (terzo turno)
<li>  Daniela Hantuchová /  Anabel Medina Garrigues (primo turno)

Wildcard 

  Bojana Bobusic /  Jessica Moore (primo turno)
  Han Xinyun /  Yi-Miao Zhou (secondo turno)
  Arina Rodionova /  Olivia Rogowska (primo turno)
  Viktorija Rajicic /  Storm Sanders (primo turno)

  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (finale)
  Monique Adamczak /  Stephanie Bengson (primo turno)
  Cara Black /  Anastasija Rodionova (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2013
WTA Tour 2013